Хатиловичи () — деревня в Кричевском районе Могилёвской области Белоруссии. Входит в состав Костюшковичского сельсовета.

География 
Деревня находится в северо-восточной части Могилёвской области, в пределах Оршанско-Могилёвской равнины, на берегах реки Добрости, на расстоянии примерно 4 километров (по прямой) к западу от Кричева, административного центра района. Абсолютная высота — 154 метра над уровнем моря.

История 
В конце XVIII века деревня входила в состав Мстиславского воеводства Великого княжества Литовского.

Согласно «Списку населенных мест Могилёвской губернии» 1910 года издания населённый пункт входил в состав Кричевской волости Чериковского уезда Могилёвской губернии. В деревне имелось 65 дворов и проживало 533 человека (282 мужчины и 251 женщина).

Население 
По данным переписи 2009 года, в деревне проживало 87 человек.

Примечания 

Населённые пункты Кричевского района